«Аллея торнадо» () — неофициальный термин, обозначающий территории США, в которых наблюдается наибольшее количество торнадо. Как правило, с этим понятием ассоциируется территория между Скалистыми горами и горной системой Аппалачи. «Аллея торнадо» охватывает с юга на север территории штатов Техас (север штата), Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дакота (восточная половина) и восточные районы Колорадо.

Согласно статистике, приводимой Национальным центром климатических данных США (), наибольшее количество торнадо приходится на штат Техас. Первоочередной причиной тому является большая территория штата. Второе и третье места занимают соответственно штаты Канзас и Оклахома.

В городах штатов, наиболее часто подверженных торнадо, действуют более строгие нормы к прочности зданий, а сами дома часто снабжены специальными убежищами, защищающими от торнадо. О возможном приближении торнадо, кроме средств массовой информации, жителей этих городов также оповещают специальные сирены.

Примечания

Ссылки 
 NSSL Tornado Climatology 

Погода
Регионы США
Ураганы